Macey steht für folgende Orte in Frankreich:

 Macey (Aube), Gemeinde im Département Aube
 Macey (Manche), ehemalige Gemeinde im Département Manche

Macey ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Macey, US-amerikanischer Jazzmusiker
 Dean Macey (* 1977), britischer Zehnkämpfer
 Matt Macey (* 1994), englischer Fußballspieler

Sonstiges:
 Macey Cone, Hügel auf der Insel Heard im südlichen Indischen Ozean
 Mount Macey, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Macey-Halbinsel, Halbinsel an der Ingrid-Christensen-Küste des ostantarktischen Prinzessin-Elisabeth-Lands
 Macey-Inseln, Antarktika